Конфликты имён небесных тел возникают между названиями различных тел Солнечной системы из-за совпадения (омонимия) или схожести (омофония) их имён, хотя при этом происхождение названия может быть различным. Также существует множество малых планет, названия которых являются различными вариантами имени человека или мифологического персонажа (синонимия).

В астрономической синонимии нет ничего отрицательного, поскольку имя небесному телу даётся исключительно для его обозначения в более удобном для людей виде, нежели просто номер. В отличие от астрологов, большинство астрономов не вкладывают никакого смысла в название объекта, кроме желания почтить вниманием какого-либо человека, вымышленного персонажа, местность или предмет.

Согласно современным правилам наименования малых планет, их название не должно быть слишком похоже на названия других малых планет или спутников.
Это, однако не касается названий спутников планет.

Астероиды и спутники с одинаковыми названиями

Одинаковые названия астероидов 
 Эрида: 718 Erida и 136199 Eris (русское название Эрида малой планеты Eris, названной именем древнегреческой богини раздора, совпадает с наименованием астероида Erida, «окрещённого» в честь дочери американского астронома А. Лейшнера)
 Лидия: 110 Lidia (название происходит от древнего государства Лидии, существовавшего с XII в. до н. э. по 546 г. до н. э. в западной части Малой Азии) и 3322 Lidiya (по имени Л. В. Зверевой, первой российской женщины — дипломированного пилота)
 Гуйя: 9488 Huia (назван в память вымершей ок. 1907 г. новозеландской птицы — разноклювой гуйи, имя предложено Комитетом по названиям малых тел) и 38628 Huya (от имени бога дождя в мифологии индейцев вайю)

Названия астероидов с одинаковым значением 
 (161) Атхор и (2340) Хатхор — названы в честь египетской богини Хатхор
 (662) Ньютония и (8000) Исаак Ньютон — названы в честь Исаака Ньютона
 (1726) Хофмейстер и (4183) Куно — названы в честь Куно Хофмейстера
 (31028) Черулли и (366) Винцентина — названы в честь Винченцо Черулли
 (4877) Гумбольдт и (54) Александра — названы в честь Александра Гумбольдта
 (792) Меткалфия и (726) Джоэлия — названы в честь Джоэла Меткалфа
 (723) Гаммония и (449) Гамбурга — названы в честь города Гамбурга
 (1573) Вяйсяля и (2804) Ирьё — названы в честь Ирьё Вяйсяля
 (1655) Комас Сола и (1102) Пепита — названы в честь Хосе Комаса Сола
 (827) Вольфиана и (1217) Максимилиана — названы в честь Максимилиана Вольфа
 (348) Май и (15728) Карлмай — названы в честь Карла Мая
 (290) Брюна и (2889) Брно — названы в честь города Брно
 (717) Висибада и (765) Маттиака — названы в честь города Висбадена
 (982) Франклина и (1925) Франклин-Адамс — названы в честь Джона Франклина-Адамса
 (932) Гуверия и (1363) Герберта — названы в честь Герберта Гувера
 (1068) Нофретет и (3199) Нефертити — названы в честь Нефертити

Примечания

Ссылки 
 Значение имен астероидов для астрологов

Солнечная система
Астронимика